Brigada Político-Social, de geheime politieke politie onder het bewind van Francisco Franco in Spanje
 BPS (motorfiets), een Frans motorfietsmerk